Бухарест 1962 — международный шахматный турнир.

В соревновании участвовали 16 шахматистов. Помимо представителей Румынии, в турнире играли шахматисты из СССР, Чехословакии, ГДР, Венгрии, Болгарии, Польши, Бельгии и Исландии.

В турнире принимали участие два советских шахматиста. Они и заняли 1-е и 2-е места. Победителем турнира стал международный гроссмейстер Р. Д. Холмов, на очко от него отстал В. И. Шияновский. Еще на пол-очка отстали румыны Ф. Георгиу и Д. Дример, разделившие 3—4 места.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте 365Chess

Спортивные соревнования в Бухаресте
Шахматные турниры в Румынии
1962 год в шахматах